Deux navires de l'United States Navy ont porté ou auraient dû porter le nom dUSS Missoula :
 l', un croiseur cuirassé de  ;
 l', un transporteur en service entre 1943 et 1968.

Missoula